Sancho I., kralj Portugala (1154. – 1212.)
 Sancho Ramírez, kralj Aragóna i Navarre (? - 1094.)
 Sancho I., kralj Pamplone (? - 926.)
 Sancho I., kralj Leóna (? - 966.)